Проспект Ю́рия Гага́рина — проспект Киева, находится между Деснянским и Днепровским районами (Соцгород). Простирается от Дарницкой площади до улицы Попудренко. Возник в 1940-е — 1950-е годы XX столетия как Диагональная улица. В период с 1961—68 годы — улица Юрия Гагарина. Современное название получил в 1968 году в честь первого в мире космонавта, Героя Советского Союза, Юрия Гагарина. Является частью Малой Окружной дороги и отрезком автодороги М-01, что входит в состав международной трассы Е-95

К проспекту Юрия Гагарина примыкают: улицы Строителей — Владимира Сосюры — Павла Усенко — Карельский переулок — бульвар Верховного Совета — улицы Юрия Поправки—Красноткацкая—Гната Хоткевича и Якова Гнездовского (Магнитогорская).

На проспекте расположены:
 7 — Кинотеатр «Днепр» (с 1960 года до 2017 года носил название «Ленинград»);
 11 — Средняя школа № 176;
 16 — Университетский колледж Киевского университета имени Бориса Гринченко;
 19 — Средняя школа № 129;
 19/30 — Библиотека Днепровского района № 5 им. Александра Олеся;
 22 — Киевское высшее профессиональное училище технологий и дизайна одежды;
 23 — ОАО «Агропромсистема»;

Транспорт 
 Маршрутное такси 416, 415, 414, 516, 523, 526, 529, 555, 590
 Автобусы 6, 63, 118, 33Т
 Станция метро «Черниговская»
 До 2004 года, по всей протяженности улицы проходила трамвайная линия. Ныне она осталась только на участке от улицы Гната Хоткевича до улицы Магнитогорской. Трамваи: 8, 22, 28, 28д, 29, 33, 35

Литература

Ссылки 
 Проспект Юрия Гагарина на сервисе Яндекс.Панорамы.

Проспекты Киева
Киев